est une série de light novel japonais écrite par . Publiée à l'origine comme une websérie sur le site Shōsetsuka ni narō, la série a depuis été publiée par l'éditeur Kōdansha avec des illustrations de  depuis le  , dont cinq volumes ont été publiés à ce jour.

La série est aussi connu à l'étranger sous le nom de  ( « J'ai été réincarné comme le 7ème prince donc je peux prendre mon temps pour perfectionner mes compétences en magie »).

La série a été adaptée en manga; cette adaptation est prépubliée en ligne dans le , depuis le ; le premier volume est sorti le .

Synopsis

Personnages

Productions et supports

Light novel

Liste des volumes

Manga

Liste des tomes

Adaptation animée

Liste des épisodes

Réception

Notes et références

Sources

Œuvres

Liens externes 

Roman publié sur Shōsetsuka ni narō
Cycle de fantasy japonais
Roman japonais des années 2010
Suite romanesque
Light novel
Série manga
Manga des années 2020
Manga d'action
Manga fantastique